Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jeff Tarango e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Wayne Black e Brian MacPhie che si sono ritirati sul punteggio di 4-3.

Teste di serie

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Jeff Tarango /  Daniel Vacek (Campioni)
 Assente

 Wayne Arthurs /  Sébastien Lareau (secondo turno)
 Wayne Black /  Brian MacPhie (finale)
 Byron Black /  Wayne Ferreira (primo turno)
 Marius Barnard /  Brent Haygarth (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1999